Hybridisering kan syfta på

 Hybrid (biologi) – en biologisk process som är resultatet av sexuell reproduktion mellan individer som är genetiskt olika, exempelvis olika arter
 Hybridisering (molekylärbiologi) – två enkelsträngade komplementära nukleinsyror binder till varandra med vätebindningar
 Hybridisering – kombination av orbitaler i atomer för att kunna binda till andra atomer, se valensbindningsteori